Otto Wegener (1849–1924) – francuski fotograf pochodzenia szwedzkiego
 Otto Wegener (1881–1938) – duński strzelec, olimpijczyk